Norman Brown (coureur) - Noord-Iers motorcoureur
 Norman Brown (gitarist) - Amerikaans Jazzgitarist
 Norman Brown (voetballer) - Engels voetballer
 Norman Brown (curling) - Schots curlingsspeler
 Norman Brown (cricket) - Australisch cricketspeler